Antenor de Oliveira foi um compositor, letrista e violinista de música popular brasileira.

Obras 
 Jubileu (c/ Anacleto de Medeiros)
 Os vagalumes (marcha-rancho)

Naturais de Angra dos Reis
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Violinistas do estado do Rio de Janeiro
Letristas do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira